Industriebahn bezeichnet:
 die Aachener Industriebahn
 die Crefeld-Kreis Kempener Industrie-Eisenbahn-Gesellschaft
 die Sächsische Industriebahnen-Gesellschaft AG
 die Wandsbeker Industriebahn
 die Billwerder Industriebahn
 die Industriebahn AG
 Kleinbahn Beuel–Großenbusch
 Kleinbahn Kaldenkirchen–Brüggen
 die Industriebahn AG, Betreiber von Industriegleisen in Frankfurt am Main
 die Industriebahn-Gesellschaft Berlin mbH,  Betreiber von Industriegleisen in Berlin-Ruhleben und Neukölln
 die Industriebahn Tegel–Friedrichsfelde, stillgelegte und abgebaute Verbindungsstrecke in Berlin
 ein Industriestammgleis zur Anbindung mehrerer Unternehmen
 einen Gleisanschluss eines Unternehmens
 eine Werksbahn innerhalb eines Unternehmensgeländes
 eine Hafenbahn